Saint Sabin désigne plusieurs saints des Églises chrétiennes :

 Sabin de Avellino († ?) ; célébré le ?
 Sabin d'Égypte  († ?) ; martyr
 Sabin de Poitou († ?),  ermite  ; célébré le ?
 Sabin de Spolète  († 303), ou Sabin de Ivrea ou Sabinien, évêque de Spolète en Ombrie, avec ses diacres Exuperantius et diacre, le laïc Venustianus et l'épouse ainsi que les fils de celui-ci, martyrs sous Dioclétien ; célébrés le 30 décembre en Orient et localement le 7 décembre en Occident. 
 Sabin de Plaisance  († 420), évêque ; célébré le ? 
 Sabin de Canosa (), ou Sabin de Bari, évêque ; célébré le ? 
 Sabin de Catania ( ), évêque ; célébré le ?

Lieux de mémoire
 Chapelle Saint-Sabin

Lieux géographiques 

 Une rue du 11è arrondissement de Paris porte le nom de rue Saint Sabin

Notes et références 

Homonymie de saints chrétiens